Трансфузиология:

 Трансфузиология — раздел медицины, изучающий вопросы трансфузии (смешения) биологических и заменяющих их жидкостей организмов.
 Трансфузиология — научно-практический журнал, посвященный проблемам трансфузионной медицины.